Gaucher de Nevers ou  de Châtillon ( de Saint-Pol), mort le  ou le  à  (Égypte), est un croisé français, héritier du comté de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre de 1225 à 1250.

Biographie 
Gaucher de Nevers est le fils de , comte de Saint-Pol, et de son épouse , héritière des comtés de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre.

Sa mère meurt en 1225 et son père est tué l'année suivante au siège d'Avignon. Il est recueilli, ainsi que sa sœur Yolande par leur grand-mère maternelle Mathilde de Courtenay. En 1236, il épouse Jeanne, fille de Philippe Hurepel, comte de Clermont.

En 1242, il combat contre les Anglais dans le comté de la Marche et, en 1248, il accompagne le roi  vers l'Égypte (Septième croisade). À Chypre, une épidémie fait de nombreuses victimes parmi les croisés, dont son beau-frère , le mari de sa sœur Yolande. Gaucher de Châtillon est tué en 1250 ou 1251, après la bataille de Mansourah, en protégeant avec bravoure l'accès du village où s'est arrêté le roi, très affaibli par la maladie.

Il n’a pas de descendance de son épouse Jeanne de Clermont. L'héritage des comtés de Nevers, Auxerre et Tonnerre passe donc à sa sœur Yolande de Châtillon.

Ascendance

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
André Du  Chesne, Histoire de la maison de Châtillon-sur-Marne contenant les actions plus mémorables des comtes de Blois et de Chartres…, Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1631.
 Louis Moreri, Le Grand Dictionnaire Historique, , Paris, 1740, .

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Gaucher Nevers
Décès en 1250
Croisé du XIIIe siècle
Personnalité de la septième croisade
Croisé mort au combat